Bykow (russisch , wissenschaftliche Transliteration und englisch Bykov) ist der Familienname folgender Männer:

 Alexander Bykow (* 1953), sowjetischer Fechter

 Andrei Wjatscheslawowitsch Bykow (* 1988), schweizerisch-russischer Eishockeyspieler
 Artem Bykow (* 1992), weißrussischer Fußballspieler

 Konstantin Michailowitsch Bykow (1886–1959), russischer Physiologe
 Leonid Bykow (1928–1979), ukrainisch-sowjetischer Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Pawel Borissowitsch Bykow (1914–2013), sowjetischer Dreher
 Pawel Bykow (Fechter) (* 1982), russischer Fechter
 Rolan Antonowitsch Bykow (1929–1998), sowjetischer Schauspieler
 Rudolf Nikolajewitsch Bykow, sowjetischer Skispringer
 Sergei Wladimirowitsch Bykow (* 1983), russischer Basketballspieler
 Wassil Bykow (1924–2003), weißrussischer Schriftsteller; siehe Wassil Bykau
 Wiktor Nikolajewitsch Bykow (* 1945), sowjetischer Bahnradfahrer
 Wjatscheslaw Arkadjewitsch Bykow (* 1960), russischer Eishockeyspieler und -trainer
 Wladimir Bykow († 1998), sowjetischer Skispringer

Bykow ist ein Ortsname:
 Bykow (Ort), Dorf in der Oblast Sachalin, Russland
 Byków (Długołęka), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Bykowa weibliche Form
 Bikow